Le fluorure de krypton peut désigner :

 par abus de langage, le difluorure de krypton 
 l'exciplexe KrF* à l'origine de l'effet laser du laser à fluorure de krypton

Krypton
Composé du krypton